GPT est un sigle qui peut désigner :
  GUID Partition Table (en français, table de partitionnement GUID), un standard pour décrire la table de partitionnement d'un disque dur ;
 General Property Trust, une entreprise australienne qui fait partie de l'indice S&P/ASX 50.
 Generative Pre-trained Transformer (en français, transformateur génératif pré-entraîné), un modèle de langage développé par la société OpenAI et rendu populaire par sa version conversationnelle ChatGPT implémentant GPT-3, la 3e génération du modèle, et permettant de compléter des textes et de répondre à des questions dans les langues naturelles grâce à l’apprentissage automatique.

GPT est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Gulfport-Biloxi, un aéroport situé à Gulfport, dans l'État du Mississippi, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports